Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von Zentauren, zu denen Artikel bestehen. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Entdeckung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

|}

Weblinks 
 Liste der Zentauren und scattered disk objects (SDOs)
 JPL Small-Body Database Search Engine: Zentauren (englisch, Dort auf „Generate Table“ klicken)

!
Zentauren